Feiler är ett efternamn som kan avse: 
 Dror Elimelech Feiler
 Gunilla Sköld-Feiler
 Hertha Feiler (1916-1970), österrikisk skådespelare

Tyska efternamn